Тартрат серебра — органическое соединение,
соль серебра и винной кислоты с формулой AgCHO,
бесцветные кристаллы,
слабо растворяется в воде,
имеет оптические изомеры.

Получение 
 Обменная реакция растворимого тартрата (напр. тартрат натрия) и нитрата серебра:

Физические свойства 
Тартрат серебра образует бесцветные кристаллы.

Слабо растворяется в воде, 
растворяется в кислотах, растворах аммиака или цианистого калия.

Литература 
 
 
 

Соединения серебра
серебра